Omigawa (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Chiba: Omigawa, heute Katori
 ein Lehen mit Sitz in dieser: Omigawa (Han)

Omigawa ist der Familienname folgender Personen:
 Chiaki Omigawa (* 1989), japanische Schauspielerin und Synchronsprecherin